Mỹ Tho (provincie)
 Mỹ Tho (Tiền Giang), de hoofdplaats van de Vietnamese provincie Tiền Giang